PSE poate fi:

 Partidul Socialiștilor Europeni (partid european)
 Partidul Stângii Europene (partid european; abrevierea numelui oficial, rar utilizată)